Brundobler ist der Familienname folgender Personen:

 Evi Mittermaier-Brundobler (* 1953), deutsche Skirennläuferin
 Quirin Brundobler (* 1985), deutscher Koch